

Histoire 

 La Reconquête (terme historique, plus souvent employé dans sa version en espagnol : la « Reconquista ») est la reconquête des royaumes maures de la péninsule Ibérique par les souverains chrétiens (722 - ), à la suite des invasions musulmanes du Sud de l'Europe au début du .
 La reconquête de Lérida (1644), bataille marquant la victoire des Espagnols sur les Franco-Catalans.
 La reconquête de Verneuil par les Français, reconquête de la Normandie () par , vers la fin de la guerre de Cent Ans.

Périodique 

 Reconquête est une revue catholique traditionaliste, dirigée par Bernard Antony.

Politique 
 Reconquête, parti politique français créé en  par Éric Zemmour.